Капацитет (от лат. capacitas, -itatis, от корена capax със значение „способност да се задържа много“) е способността да се поемат, задържат, абсорбират или вместяват определени обеми от материално вещество, умствени способности и други. В зависимост от контекста може да означава и максималното количество от вещество, което може да бъде поето или задържано, или максималното количество, което може да бъде произведено. Капацитет може да означава и набор от компетенции, роля, позиция, в чиито прерогативи е извършването на определени действия.

 Употреба в различен контекст:
 Административен капацитет – става популярно с началото на програмите за европейско финансиране
 Електрически капацитет
 Капацитет на канал, виж Пропускателна способност
 Производствен капацитет
 Специфичен топлинен капацитет